Der Subjunktiv bezeichnet in der Grammatik verschiedener Sprachen einen grammatikalischen Modus, der in etwa dem Konjunktiv des Deutschen entspricht. Beispiele sind:

 Bilanî im Kurdischen
 Mansūb im Arabischen
 Subjonctif im Französischen
 Subjuntivo im Spanischen
 Subjunctive im Englischen

Weblinks 

Grammatischer Modus